Il Cyclus Open de Tenis, noto anche come Aberto de Florianópolis, è stato un torneo professionistico di tennis giocato sulla terra rossa, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si è giocato annualmente a Florianópolis in Brasile dal 2006 al 2012.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni